Der Trinker steht für:

 Der Trinker (1967), deutsche Literaturverfilmung mit Siegfried Lowitz
 Der Trinker (1995), deutsche Literaturverfilmung mit Harald Juhnke
 Der Trinker (Goya), Gemälde von Francisco de Goya
 Der Trinker (Roman), Roman von Hans Fallada (1950)